Боровик — гриб родини болетусових. Див. Білий гриб.
 Боровик — інша назва — Вовчі ягоди пахучі

Боровик — українське прізвище.

Відомі носії 
 Боровик Анатолій Васильович (нар 1958) — російський дипломат. Посол Російської Федерації в Королівстві Камбоджа.
 Боровик Віталій Гаврилович (1864— після 1938) — український публіцист і поет.
 Боровик Дмитро Миронович (1876—1920) — український громадський діяч на Далекому Сході у Зеленому Клині.
 Боровик Дмитро Олексійович (1988—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Боровик Євген Анатолійович ( 1985) — український футболіст, воротар.
 Боровик Євген Станіславович (1915—1966) — український фізик. Доктор фізико-математичних наук, професор.
 Боровик Леонід Леонідович (1891-1942) — актор і художник театру.
 Боровик Микола Олексійович — сержант медичної служби Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Боровик Михайло (1922—1992) — доктор філософії, дослідник історії української еміграції та її преси, громадський та політичний діяч. Дійсний член НТШ, Української вільної академії наук і Української Могилянсько-Мазепинської Академії.
 Боровик Олег Володимирович — український каноїст.
 Боровик Олександр Валерійович — український політик.
 Боровик Олександр Григорович ( 1938) — український діяч аграрної галузі та політик.
 Боровик Олександр Олександрович — український фізик, доктор фізико-математичних наук.
 Боровик Олександр Олександрович ( 1993) — український футболіст.
 Боровик Север'ян Григорович ( 1932) — український травознавець.
 Боровик Сергій Миколайович ( 1954) — український дипломат.
 Боровик Теодосій ( 1652) — церковний діяч, священик-василіянин. Автор книги про Жировицьку ікону Божої Матері.
 Боровик Тетяна Василівна ( 1957) — українська артистка балету, педагог.
 Боровик Федір Ілліч ( 1937) — заслужений архітектор УРСР.
 Боровик Юрій Володимирович (1979—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ик